Eulau ist der Name folgender Orte in

 Eulau (Elstertrebnitz), Ortsteil von Elstertrebnitz in Sachsen, Deutschland
 Eulau (Naumburg), Ortsteil von Naumburg (Saale) in Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Iława (Szprotawa) (Eulau), Ortsteil von Szprotawa, Polen
 Jílové u Děčína (Eulau), Stadt im Okres Děčín, Tschechien

Eulau ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Eulau (1915–2004), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Anneliese Fritz-Eulau, österreichische Schriftstellerin
 Vincenz von Schleinitz-Eulau († 1535), Domherr sowie Kantor und Bischof von Merseburg